Johann von Ziegenhain ist der Name folgender Personen:
* Johann I. (Ziegenhain) († 1359), Graf von Ziegenhain und Nidda
 Johann II. (Ziegenhain) († 1450), Graf von Ziegenhain